Laldanmawia Ralte – calciatore indiano
 Lalrindika Ralte – calciatore indiano
 Lalthuammawia Ralte – calciatore indiano